

Cinema 
Jump  – film del 1999 diretto da Justin McCarthy
Jump!, film del 2007
Jump in!, film del 2007 diretto da Paul Hoen
Jump  – film del 2010 diretto da Bindu de Stopani
Jump  – film del 2012 diretto da Kieron J. Walsh

Editoria 
Weekly Shōnen Jump, rivista giapponese

Musica 
Jump, canzone dei Van Halen del 1983
Jump, canzone di Madonna del 2006
Jump (for My Love), canzone delle Pointer Sisters
Jump!, album di Van Dyke Parks del 1984
Jump, canzone dei Kris Kross
Jump, canzone di Rihanna del 2014
Jump, canzone dei Simple Plan
Jump  – singolo di Flo Rida del 2009
Jump blues, genere musicale
Jump, Little Children, gruppo musicale
Jump Records, etichetta discografica

Radio 
Jump, programma radiofonico in onda su Radio Centro 95

Televisione 
Jump  – film per la televisione del 2006 diretto da Robert Duncan McNeill
Jump! Stasera mi tuffo, programma televisivo in onda su Canale 5 nel 2013